Costituzione della Spagna – l'attuale costituzione spagnola, approvata nel 1978
 Costituzione della Spagna franchista – leggi fondamentali dello Stato franchista dal 1942 al 1977
 Costituzione spagnola del 1931 – costituzione della Seconda Repubblica spagnola
 Costituzione spagnola del 1812, nota anche come Costituzione di Cadice – prima costituzione votata e non concessa dello Stato spagnolo